Henrik Sirbäck, född 1991 i , är en svensk ishockeyspelare med Karlskrona HK som moderklubb. Som junior spelade Sirbäck med moderklubben och med dem gjorde han även debut i Division 1 och blev kvar där ifyra säsonger innan han gick över till Kristianstads IK i samma serie. Säsongen 2014/15 kom han till Nybro Vikings IF och blev kvar i två säsonger.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Levande personer
Män
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Kristianstads IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Olofströms IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Karlskrona